Jméno a příjmení Peter Hricko náleží více lidem:

 Peter Hricko (fotbalista) (* 1981) – slovenský fotbalista
 Peter Hricko (politik) – československý politik, poslanec Slovenské národní rady